Lamoen (tuig), disselraam waarin een trekdier voor een voertuig loopt
Boy van Lamoen, Nederlands muziekproducer
Floor van Lamoen, Nederlands oud-atleet en wiskundige